Shūko Aoyama e Yang Zhaoxuan erano le detentrici del titolo, ma Yang non ha partecipato a questa edizione del torneo. Aoyama ha fatto coppia con Duan Yingying, perdendo in semifinale contro Eri Hozumi e Zhang Shuai.

In finale Hozumi e Zhang hanno sconfitto Miyu Katō e Makoto Ninomiya con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Miyu Katō /  Makoto Ninomiya (finale)
  Eri Hozumi /  Zhang Shuai (campionesse)

 Shūko Aoyama /  Duan Yingying (semifinale)
 Viktorija Golubic /  Johanna Larsson (primo turno)

Wildcard 

  Miharu Imanishi /  Alicja Rosolska (quarti di finale)

 Hiroko Kuwata /  Chihiro Muramatsu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Women's Open Tennis 2018